Sydney Chaplin (1885–1965) – przyrodni brat Charliego
 Sydney Chaplin (1926–2009) – syn Charliego

fr:Sydney (homonymie)#Prénom